Cyrano de Bergerac
 Cyrano de Bergerac – teljes nevén Savinien de Cyrano de Bergerac (1619–1655), francia író, drámaíró, párbajhős
 Cyrano de Bergerac – Edmond Rostand drámája (1897) (Cyrano de Bergerac (színmű))
 Cyrano de Bergerac – Franco Alfano operája (1936), Rostand színművéből
 Cyrano de Bergerac – 1950-es amerikai film, címszerepló José Ferrer
 Cyrano de Bergerac – 1960-as francia tévéfilm, címszerepben Daniel Sorano
 Cyrano de Bergerac – 1990-es francia film, címszerepben Gérard Depardieu

Cyrano
 Cyrano – 2021-es brit-amerikai zenés film, címszereplő Peter Dinklage
 Cyrano a kis szitakötők (Zygoptera) alrendjébe és a Chlorocyphidae családjába tartozó egyik nem
 3582 Cyrano kisbolygó